Николай Бушен:
 Бушен, Николай Михайлович фон — генерал-майор, Георгиевский кавалер № 1028; 26 ноября 1793.
 Бушен, Николай Христианович, генерал-майор